La Mort d'Hyacinthe est un tableau de Jean Broc (1801) ;
 La Mort d'Hyacinthe est un tableau de Merry-Joseph Blondel.